Синий — наименование группы цветов. Спектральный синий цвет ощущается человеком под действием электромагнитного излучения с длинами волн в диапазоне 440—485 нм (иногда диапазон указывают шире — 420—490 нм). Один из основных цветов в системе КЗС (RGB).

Природные красители, пигменты и другие эталоны 
Цвет неба кажется синим вследствие рэлеевского рассеивания солнечного света. Вода в толстом слое кажется синей из-за наличия в её спектре поглощения полосы с максимумом, расположенным около 750 нм. В то же время тяжёлая вода бесцветна, поскольку максимум аналогичной полосы поглощения сдвинут в длинноволновую сторону и находится вблизи 950 нм.

Растения и животные 

 Василёк синий ()
 Голубая сиалия
 Блестящий расписной малюр
 Гиацинтовый ара

Минералы 
 Азурит
 Лазурит (в переводе с персидского: синий камень)
 Медный купорос
 Сапфир

Красители 

 Азур
 Азурит
 Берлинская лазурь
 Индиго
 Кобальтовый синий
 Ляпис-лазурь
 Ультрамарин
 Фталоцианин меди
 Вайда красильная ()

Другие природные эталоны 
 Эмиссионный спектр ионов меди

Синие пищевые красители 
 Индигокармин (E132)

Названия оттенков 
 Бирюзовый — от светло-зелёного с голубизной до голубовато-синего; цвет минералов бирюза и хризоколла.
 Вайдовый — синий. Вайда красильная — растение, листья которого дают тёмно-синюю окраску. Вайда использовалась вместо индиго.
 Васильковый цвет — ярко-синий, насыщенно-голубой, цвет васильков.
 Голубой цвет — светло-синий.
 Индиго (кубовый) — тёмно-синий c оттенком фиолетового.
 Кобальтовый — насыщенный (глубокий) тёмно-синий.
 Королевский синий — ярко-синий, насыщенная лазурь.
 Лабрадоровый — цвет лабрадора, полевого шпата с красивым синим отливом.
 Лазурь — светло-синий/голубой.
 Лунный — бледносиневатый.
 Маренго (цвет) — тёмно-серо-синий, цвет тёмной морской волны.
 Моревый — цвета моря.
 Морской.
 Парижская синь — ярко-синий.
 Персидская синь — темно-бледно-синий, по персидким коврам и отделке интерьеров.
 Таусинный — тёмно-синий. От слова «павлин». Есть варианты: тагашинный, тагашовый. Тусинная пестрядь — ткань на крестьянские рубашки, основа синяя, уток красный или бурый, бумажный.
 Тёмно-бирюзовый — тёмный сине-зелёный, тёмный бирюзовый.
 Ультрамариновый — ярко-синий
 Фиолетовый цвет — синий с красноватым оттенком.
 Шмальтовый — от названия краски, которую делали из толчёного синего стекла (смальты).
 Циан, цвет морской волны — сине-зелёный.
 Электрик — голубой, синий с серым отливом.

В культуре 

Традиционно синий цвет ассоциировался с морем (ср. ультрамарин, от  «морской»):

Также в русском языке синий может ассоциироваться с холодом и далью. Отсюда связь синего с инеем, ночным небом, звёздами и даже ночью (Взвейтесь кострами, синие ночи, 1922).

Ю. М. Лотман утверждал, что в древнерусском языке синий мог быть синонимом как чёрного, так и багрово-красного.

Лермонтов полагал, что горы Кавказа также имеют синий оттенок.

Символичен синий в творчестве Сергея Есенина: «синь», «синий» буквально пронзает его произведения о России:

Даниил Андреев в «Розе мира» (1958) называет синий цвет символом «Мировой Женственности», которая особым образом выражается в католицизме (культ девы Марии).

Автор Владимир Мигуля в популярном шлягере «Трава у дома» (1983) называет космос «ледяной синевой».

В русском языке от синего цвета производны слова для обозначения предметов и явлений, которые ныне с синим цветом не ассоциируются: синица (в её оперении присутствуют чёрный, жёлтый и белый цвета) или синяк (в диапазоне от лилово-красного до жёлто-зелёного).

В детской литературе синий стал легко запоминающимся символом знаменитого стихотворения Агнии Барто:

Национальным цветом Италии является так называемый савойский синий.

В речи, выражения 
 Синенькая — бытовое название русских бумажных денег достоинством 5 рублей; имели синеватый цвет.
 Синюха — то же, что и синенькая: денежный знак в императорской России достоинством 5 рублей.
 Синетный — окрашенный в синюю краску.
 Синеются — являться синим. Всё полнее синеет от васильков. Горы издали синеются.
 Синьки — васильки.
 Синенькие — баклажаны.
 Синявый — с синим отливом.
 Синие воротнички — промышленные рабочие.
 Синеблузые — новояз В. В. Маяковского; обращение к рабочему классу в «Левом марше».
 Синий вагон — железнодорожный вагон 1-го класса в царской России. Был синего цвета:
 Вагоны шли привычной линией,Подрагивали и скрипели;Молчали жёлтые и синие;В зелёных плакали и пели.
 Александр Блок. «На железной дороге», 1910
 Синим-синёшенек, синёхонёк со двора пришёл — сильно замёрзший человек.
 Синя-пороха во рту не было — натощак.
 Синь порох — самая малость, мельчайшая частичка; «порох» в данном контексте — мелкая пыль, а цвет «синий» значит «тёмный».
 Синий чулок — насмешливое прозвище дам педантных, лишённых женственности:
 Что хорошего быть синим чулком. Синий чулок… Чёрт знает что! Не женщина и не мужчина, а так серёдка на половине, ни то, ни сё.
 А. П. Чехов. «Розовый чулок», 1886
 Синька — жаргонное название крепких алкогольных напитков;
 синий — человек в состоянии тяжёлого алкогольного опьянения.

 Призыв к осторожности 
 Синий цвет на железнодорожных светофорах запрещает маневрирующему составу производство манёвров. Для поезда, следующего по станции без манёвров, синий огонь маневрового светофора сигнального значения не имеет.

 Психология восприятия 
Ряд экспериментов показал, что использование фонарей синего цвета приводит к снижению уровня преступности. Так, в японском городе Нара, установили синие фонари в наиболее криминогенных районах города и на железнодорожной станции. В результате уровень преступности в этих районах снизился на 9 %, а на железнодорожной станции за два года не было ни одного самоубийства.

 Синий оттенок других цветов 
В русском языке для обозначения цветов, в которых в различной степени присутствует синий оттенок, используются сложные слова с первой составной частью иссиня-, сине-, синевато-. Например, иссиня-чёрный, сине-фиолетовый.

 Синяя краска 
«Королевский цвет». Синие природные красители принадлежат к наиболее редким, поэтому они особенно высоко ценились. Практически единственным природным минеральным синим пигментом была ляпис-лазурь, растительным — Индигофера красильная из Индии, а драгоценным камнем — сапфир. В Средние века был синтезирован ультрамарин, а из Америки привезено дешевое натуральное индиго из Indigofera suffruticosa. Только в конце XIX века, после появления анилиновых красителей, живописная палитра обогатилась несколькими синими красителями, однако большинство из них были мало устойчивы к выцветанию. Один из анилиновых красителей — фуксин, который давал синевато-красный оттенок.

 Символика 
 В христианстве (иконопись) синий цвет символизирует духовность и Богоматерь. Также синим изображается гиматий Иисуса Христа, что выражает его божественность и мудрость. Синий цвет — символ тайны, Святого Духа. Присутствует в большинстве икон. Синий в иконе часто сочетается с красным. Вместе они составляют единство противоположностей и символизируют милость, истину, красоту, земное и небесное.
 В лютеранстве синий цвет считается литургическим цветом адвента.
 В исламе синий цвет — это цвет мистического созерцания. Ср. Синий Коран.
 В иудаизме синий цвет был представлен в ритуальном облачении Талит.
 В буддийской живописи синий цвет связан с востоком. Синим изображается будда Акшобхья.
 В индуизме синий цвет — это цвет Кришны.
 Традиционное иносказательное название Монголии — «страна синего неба» ().
 В древнем Египте синий использовался для обозначения правды.
 Синий — цвет Зевса (Юпитера) и Геры (Юноны).
 «Синий платочек» — песня времён Великой Отечественной войны.
 Синий воротничок — атрибут рабочего в противовес белому воротничку.
 Синий цвет присутствует в составе различных государственных флагов: Великобритании, Израиля, Нидерландов, России, США, Франции, Швеции и т. д.
 Африканскую народность туарегов называют «синими людьми».
 6 августа 1693 года, во время плавания Петра I на 12-пушечной яхте «Святой Пётр» в Белом море с отрядом военных кораблей, построенных в Архангельске, был поднят в качестве штандарта так называемый «Флаг царя Московского» — полотнище, состоящее из трёх горизонтальных полос белого, синего и красного цветов, с золотым двуглавым орлом посередине. Трёхполосный флаг использовался на военных кораблях до 1712 года. Потом в качестве военно-морского флага был утверждён уже Андреевский флаг белого цвета с синим «андреевским» крестом.
 В царской России синего цвета была гимназическая одежда у мальчиков из дворянских семей и форменная одежда учителей в гимназиях.
 На дорожных знаках стран — участниц Венской конвенции о дорожных знаках и сигналах синий цвет преимущественно используется в качестве фона для предписывающих знаков, указателей, информационных знаков, знаков сервиса и знаков особых предписаний.
 Синим цветом (в противовес красному) обозначают краны и трубы с холодной водой.

 Переводы 
Русским словом синий часто передаются иностранные слова (bleu, blue), которые также могут иметь значение голубого. Например, Blue Ridge Mountains обычно переводится как Голубой хребет.
 «Три цвета: Синий» () — художественный фильм Кшиштофа Кесьлёвского. Первая часть трилогии «Три цвета».
 «Синяя борода» () — сказка Шарля Перро «Рауль, рыцарь Синяя борода», опубликованная в 1697 г. Сказка сформулировала крылатое выражение, означающее ревнивого мужа, крайне жестоко обращающегося с женой. Несмотря на французское происхождение, это выражение вполне прижилось и в русском народе.
 Синий всадник () — объединение немецких экспрессионистов.
 Синяя гвардия (Плава гарда).
 Синий крест (Blue Cross) — ветеринарное общество.
 «Синий лёд» () — фильм 1992 года.
 Синие маги — персонажи Толкина.
 «Синяя птица» () — произведение Метерлинка. Это название стало именем нарицательным, обозначающим недостижимую цель.
 Синий чулок () по отношению к учёной даме восходит к XV веку — когда в Венеции собиралось общество мужчин и женщин, занимающихся изучением наук, синие чулки были их отличительным атрибутом одежды. Этот обычай был позаимствован парижскими интеллектуалами в 1590-х годах. Сам термин возник в Англии в 1750 годах.
 Синий экран смерти () — название сообщения о критическом сбое в операционных системах Microsoft Windows.
 «Синий цвет» () — стихотворение Николая Бараташвили.
 Синяя Орда — Кок Орда ()
 Японское слово 青い (аои) обозначает весь сине-зелёный спектр, но часто переводится на русский как «синий» или «голубой», за исключением сигнала светофора.

 Примечания 

 Литература 
 Пастуро, Мишель.'' Синий. История цвета. — Перевод с французского Н. Кулиш. — : Новое литературное обозрение, 2015. 144 с. ISBN 978-5-4448-0506-0
 Русский цвет. // под ред. Якутина Ю. В. — , Издательский дом «Экономическая газета», 2012. — С. 299—362 — ISBN 978-5-4319-0030-3

Ссылки 

 Is water blue? Адсорбционный спектр воды в видимом диапазоне
 Василевич А. Синий, синий, голубой… Или всегда ли слово было изгоем?
 Сообщество о синем цвете
 Синий цвет в символике